Ла-Монтань:
 Ла-Монтань — коммуна во Франции, департамент Атлантическая Луара.
 Ла-Монтань — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Ла-Монтань-Нуар — коммуна во Франции, департамент Дордонь.

См. также